Медведа — река в России, протекает в Мошенском районе Новгородской области. В нижнем течении река протекает по границе с Боровичским районом. Впадает в озеро Болонье, из которого есть сток в Съежу. Длина реки составляет 18 км.
В 0,1 км от устья, по левому берегу реки впадает река Редеха.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мста без р. Шлина от истока до Вышневолоцкого г/у, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200212102000020728.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бассейн Съежи
Реки Мошенского района